In flagranti bedeutet
 auf frischer Tat, siehe In flagranti

In flagranti  beziehungsweise Inflagranti ist der Titel
 einer deutschen Filmkomödie aus dem Jahr 1944, siehe In flagranti (Film)
 einer Episode der Fernsehreihe Tatort aus dem Jahr 1997, siehe Tatort: Inflagranti
 eines Films von Francis Veber aus dem Jahr 2006, siehe In flagranti – Wohin mit der Geliebten?

In Flagranti ist auch der Name
 eines deutschen Barbershop-Quartetts aus dem Ersten Kölner Barbershop-Chor. Das Quartett war mehrfach Deutscher Meister bei Wettbewerben.
 einer deutschen Filmproduktionsgesellschaft für Pornofilme aus Berlin, siehe Inflagranti Film